Бейшеналиев () — киргизьке прізвище.

Відомі носії:
 Болот Бейшеналієв (1937 - 2002) —  радянський та киргизький кіно та театральний актор.
 Бюбюсара Бейшеналієва (1926 - 1973) — видатна радянська балерина. Народна артистка СРСР.